King Island (Alaska)
 King Island (Kolumbia Brytyjska)
 King Island (Kalifornia)
 King Island (Nowa Zelandia)
 King Island (Nunavut)
 King Island (Saskatchewan)
 King Island (Tasmania)
 King Island (Queensland)

Zobacz też 
 Kings Island (Kalifornia)